Махніцький () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Мечислав Махніцький (*1943) — польський поет і прозаїк.
 Махніцький Олег Ігорович (*1970) — український політик і правник.

Польські прізвища